Jan Lammers (atleet), voormalig Nederlands atleet en deelnemer aan de Olympische Spelen.
 Jan Lammers (autocoureur), Nederlands autocoureur.
 Jan Lammers (voetballer), Nederlands voetballer.